Coppa Italia di Serie A2 1997-1998 (pallavolo maschile) – 1ª edizione della Coppa Italia di secondo livello di pallavolo maschile.
Coppa Italia di Serie A2 1997-1998 (pallavolo femminile) – 2ª edizione della Coppa Italia di secondo livello di pallavolo femminile.